— аниме Осаму Дэдзаки, основанное на одноимённой сказке Х. К. Андерсена. Премьера этого сериала состоялась в мае 2005 года на телеканале NHK. Дизайнер персонажей — Акио Сугино.

Сюжет 
Герда и Кай — соседи и лучшие друзья, живущие обыкновенной жизнью счастливых детей. Всё меняется, когда трескается зеркало Снежной королевы. Осколки распространяются по всему миру, и каждый из них несёт в себе зло. Если осколок попадает в глаз, он превращает сердце в лед. Один из осколков попадает в глаз Кая, после чего он начинает испытывать равнодушие к близким людям. Однажды ночью за ним приходит сама королева. Она сажает Кая в карету и увозит в ледяной замок, расположенный на крайнем севере.

Роли озвучивают 
 Аяко Кавасуми — Герда
 Маё Судзукадзэ — Снежная королева
 Рио Нацуки — Кай
 Дзюнко Мидори — Матильда
 Норико Хидака — Нина

Примечания

Ссылки 
 Страница аниме на сайте телекомпании NHK.
 Сайт Vap’s Snow Queen

 Ревью на сайте THEM Anime

Мультфильмы по сказкам Ханса Кристиана Андерсена
Новогодние мультфильмы
TMS Entertainment
Экранизации «Снежной королевы»